Rudolf 1. (også Rudolph 1., Rodolphe 1.) kan henvise til flere regenter med dette navn:

 Rudolf af Burgund (død 936) – konge af Det Vestfrankiske Rige 923–936
 Rudolf 1. af Tyskland (1218–1291)
 Rudolf 1. af Bøhmen (ca. 1281–1307)
 Rudolf 2. (1552–1612), Tysk-romersk kejser og konge af Ungarn som Rudolf 1.
 Rudolf 1. af Anhalt-Zerbst (1576–1621) – fyrste af Anhalt-Zerbst 1603–1621